Långebro kan syfta på:

Långebro (bro) – en bro i västra Kristianstad
Långebro (stadsdel) – östligaste delen av stadsdelen Vilan i Kristianstad
Långebro (järnvägsstation) – en järnvägsstation vid Östra Skånes Järnvägar

Se även
Långbro
Langebro
Längbro